Lavaur kan syfta på:
 Lavaur, Dordogne
 Lavaur, Tarn